

Musique 
 , un album live des  paru en 1997.

Cinéma 
 , un film sorti en 1913 ;
 , un film sorti en 1922 ;
 Friday the Thirteenth, titre anglais de Vendredi 13, un film de Victor Saville sorti en 1933.

Voir aussi